Гвинея — унитарная республика, состоящая из восьми административных регионов, столица Конакри также имеет статус региона.

Регионы

Префектуры 

Все регионы Гвинеи делятся на 33 префектуры:
 Боффа
 Боке
 Фрия
 Гауаль
 Кундара
 Дабола
 Дингирае
 Фарана
 Кисидугу
 Канкан
 Керуане
 Сигири 
 Куруса
 Мандиана
 Койя
 Дубрека
 Форекария
 Киндия
 Телимеле
 Кубия
 Лабе
 Мали
 Лелума
 Туге
 Далаба
 Маму
 Пита
 Бейла
 Жакеду
 Лола
 Масента
 Нзерекоре
 Йому

Примечания 

 
Списки:Гвинея